Fale steht für:
 Fale (Architektur), samoanische Architektur

 Fale (Fakaofo), kleine Insel des Atolls Fakaofo im Pazifik
 Fale (Tuvalu), kleine Insel des Atolls Nukufetau im Pazifik
 Fale Fatu, kleine Insel des Atolls Funafuti im Pazifik

 Fale Alea, Parlament von Tonga
 Fale i Fono, Parlament von Tuvalu

FALE steht für:
 King Shaka International Airport (ICAO-Code), Flughafen von Durban, Südafrika

Fale ist der Nachname folgender Personen:
 Thomas Fale (bl. 1604), englischer Mathematiker

Abkürzung